

Acronimi 
 Search engine optimization – Ottimizzazione per i motori di ricerca
 Squadra Emergenza Operativa –  associazione di protezione civile operante nei comuni a nord di Milano, impegnata in particolare nel comparto antincendio

Codici 
 SEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seguela (Costa d'Avorio)
 SEO – codice ISO 639-3 della lingua suarmin

Geografia 
 Seo – comune italiano soppresso, ora frazione di Stenico (Italia)